Придніпровська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Придніпровська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район